Traktat z Portsmouth (1713)
 Traktat z Portsmouth (1905)